Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – członek Komisji Europejskiej.

Europejscy Komisarze
Gospodarka Unii Europejskiej